Boğazkaya (Aydıncık), een dorp in het Turkse district Kahta
Boğazkaya (Bayramören), een dorp in het Turkse district Kahta
Boğazkaya (Haymana), een dorp in het Turkse district Kahta
Boğazkaya (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
Boğazkaya (Mecitözü), een dorp in het Turkse district Kahta
Boğazkaya (Pınarbaşı), een dorp in het Turkse district Kahta